

Nom

Égypte antique 

Hori est un nom porté dans l'Égypte antique.



Lignée royale 

 Hori Ier (grand prêtre de Ptah), fils du prince Khâemouaset ; grand prêtre de Ptah durant les règnes de Ramsès  puis Mérenptah
 Hori II (vizir), fils du grand prêtre de Ptah Hori  ; vizir de Basse-Égypte puis de Haute-Égypte durant le règne de Mérenptah

Grand prêtre d'Osiris 

 Hori Ier (grand prêtre d'Osiris), fils d'Ounennéfer (grand prêtre d'Osiris) et de Tiy



Fils royaux de Kouch 

 Hori Ier (fils royal de Kouch), fils de Kama ; vizir sous les règnes de Séthi  à Ramsès 
 Hori II (fils royal de Kouch), fils de Hori  ; vizir sous le règne de Ramsès

Grand prêtre d'Osiris 

 Hori II (grand prêtre d'Osiris), fils du grand prêtre d'Osiris Youyou ; grand prêtre d'Osiris sous le règne de Ramsès

Patronyme 

 Naoto Hori (1964--),  footballeur japonais.

Calendrier 

 Hori (ou hor’i) est aussi un mois du calendrier arménien.

Outils 
 L'hori hori est un outil de jardinage.

Notes

Bibliographie 

 

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité